Remmargrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Remmargrundet, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Remmargrundet, Houtskär, Åboland,